Ы́унпуу  — эстонская фамилия:
 Ыунпуу, Вейко (род. 1972) — эстонский кинорежиссёр, сценарист.
 Ыунпуу, Велло (1949—2022) — советский и эстонский автогонщик.